Philipp Ludwig von Hanau-Münzenberg ist der Name folgender Personen:
* Philipp Ludwig I. Graf von Hanau-Münzenberg (1553–1580), Graf von  Hanau-Münzenberg, siehe Philipp Ludwig I. (Hanau-Münzenberg)
 Philipp Ludwig II. Graf von Hanau-Münzenberg (1576–1612), Graf von  Hanau-Münzenberg, siehe Philipp Ludwig II. (Hanau-Münzenberg)
 Philipp Ludwig III. Graf von Hanau-Münzenberg (1632–1641), Graf von  Hanau-Münzenberg, siehe Philipp Ludwig III. (Hanau-Münzenberg)